Велика́нов (Велика́нова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Великанов 
 
 Великанов, Андрей Григорьевич (род. 1954) — московский художник, эссеист, философ.
 Великанов, Василий Васильевич (1898—1969) — советский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Великанов, Виталий Викторович (род. 1973) — ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
 Великанов, Георгий Вячеславович (1982—2018) — православный священник, спасший бездомного ценою своей жизни
 
 
 
 Великанов, Моисей (род.1996) — рок-музыкант пародийного стиля.
 
 Великанов, Павел Иванович (род. 1971) — протоиерей Русской православной церкви, богослов, доцент Московской духовной академии.
 Великанов, Филарет Иванович (1873—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Великанов, Юрий Петрович (1904—1934) — советский художник-график.



Топоним 
 Великанов — хутор в Морозовском районе Ростовской области России.

См. также 
 Великаны — человекоподобные существа огромных размеров.
 Великанова
 Великанович

Примечания